De Svenska Cupen 1996–1997 was de 42ste editie van het nationale voetbalbekertoernooi van Zweden, dat werd georganiseerd door de Zweedse voetbalbond. Het toernooi begon in augustus 1996 en eindigde op 29 mei 1997 met de finale in Borås onder leiding van scheidsrechter Morgan Norman. De beker ging voor de zesde keer in de clubgeschiedenis naar AIK Fotboll, dat in de finale met 2-1 te sterk was voor IF Elfsborg. Anders Thorstensson opende in de 53ste minuut de score namens Elfsborg, waarna AIK alsnog toesloeg via Thomas Lagerlöf (69ste minuut) en Nebojša Novaković (74ste minuut).

Schema

Zie ook
Allsvenskan 1996
Allsvenskan 1997
Zweeds voetbalelftal in 1996
Zweeds voetbalelftal in 1997

1997
Svenska Cupen